Chuadanga, district de la division Khulna du Bangladesh
 Chuadanga, ville de la division Khulna du Bangladesh. 
 Chuadanga Sadar, upazila du Bangladesh